

Religion 
 Autel, table servant au sacrifice rituel ou au dépôt d’offrandes, dans diverses religions depuis la préhistoire.
 Autel, table autour de laquelle est célébrée l'Eucharistie dans la liturgie chrétienne.

Antiquité grecque 
 Autel d'Athéna, sur l'Acropole d'Athènes.
 Autel d'Aphrodite Ourania, situé dans l'Agora d'Athènes.
 Autel des Douze Dieux, situé dans l'Agora d'Athènes.
 Grand autel de Pergame.
 Autel de Zeus à Olympie.

Antiquité romaine 
 Autel de Consus, situé dans la vallée de la Murcia à Rome.
 Autel de Dis Pater, situé à l'extrémité du Champ de Mars à Rome.
 Autel de Domitius Ahenobarbus, situé sur le Champ de Mars à Rome.
 Très Grand Autel d'Hercule Invaincu, situé dans le Forum Boarium à Rome.
 Autel de la paix d'Auguste, situé sur le Champ de Mars à Rome.
 Autel taurobolique, découvert sur la colline de Fourvière à Lyon.

Astronomie 
 Autel, une constellation de l'hémisphère céleste sud.

Voir aussi 
 Laraire, autel destiné au culte des Lares.